En Pologne, Trzcinica est le nom :

 dans la voïvodie de Basses-Carpates,
 du village de Trzcinica.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 du village de Trzcinica, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 de la gmina de Trzcinica, dans le powiat de Kępno ;
 du village de Trzcinica, chef-lieu de cette gmina, dans le powiat de Kępno.